Pere Sust Arimon (el Masnou, Maresme, 1908-1983) jugador, entrenador i dirigent esportiu vinculat al bàsquet.
 Pere Sust Estapé (el Masnou, Maresme, 1873-1925), mariner i polític.
 Pere Sust Sagau (Barcelona, 1941), jugador, entrenador i dirigent esportiu vinculat al bàsquet.